Ammoudhiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ammoudiá (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Ammoudiá (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Ammoudhiá (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar